Barbosa Ferraz steht für:
 Barbosa Ferraz (Paraná), eine Gemeinde im Bundesstaat Paraná, Brasilien

Barbosa Ferraz ist der Familienname folgender Personen:
 Salomão Barbosa Ferraz (1880–1969), brasilianischer katholischer Bischof